Rimli ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rimli (1871–1954), Schweizer Architekt
 Eugen Theodor Rimli (1909–1973), Schweizer Journalist und Verleger